Panáček ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Panáček (* 1970), tschechischer Radrennfahrer
 Josef Panáček (1937–2022), tschechoslowakischer Sportschütze